Ба́нксия пи́льчатая () — дерево; вид рода Банксия семейства Протейные. Является одной из четырёх банксий из первоначального гербария Джозефа Бэнкса.

Ареал 
Ареал — восточная часть Австралии, от Квинсленда до Виктории, изолированные участки имеются на Тасмании и Флиндерсе.

Ботаническое описание 
Растения вида обычно представляют собой корявые деревья с деформированным стволом высотой до 15 м, хотя в прибрежных областях банксия пильчатая является кустарником до 3 м, в скальном грунте иногда стелющийся.

Листья продолговато-обратноланцетные, 7,5—10 см длиной и 2—4 см шириной, по краю крупно колючезубчатые, кожистые, часто слегка волнистые.

Цветки в продолговатых крупных колосьях, 10—15 см длиной и 7—10 см шириной, вначале серебристо-серых, позднее жёлтых, затем краснеющих после увядания цветков.

Применение 
Банксия пильчатая некоторыми садоводами используется как декоративное растение, реже — как оранжерейное растение.

Галерея

Примечания 

Протейные
Флора Австралии
Эндемики Австралии
Декоративные растения